Кула је насеље у Србији у општини Мало Црниће у Браничевском округу. Према попису из 2011. било је 653 становника.

Демографија 
У насељу Кула живи 556 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,4 година (41,2 код мушкараца и 43,4 код жена). У насељу има 187 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,74.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Малом Црнићу
Насељена места у Браничевском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији